

Anno 
 959 o 959 a.C.

Codici 
 959 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Ramonville-Saint-Agne, presso Tolosa, nel dipartimento dell'Alta Garonna, in Francia

Matematica 
 959 – numero